Crake heißen:
der River Crake, Abfluss des Coniston Water und Zufluss des Leven (Cumbria) im englischen Lake District
Paul Crake (* 1976), australischer Radrennfahrer